Чемпіонат УРСР з футболу 1985 — 15-й турнір серед команд української зони другої ліги. Тривав з 30 березня по 25 жовтня 1985 року.

Огляд 
Другий рік першість України проводилася у два етапи. Спочатку команди грали у двох підгрупах. У другій фазі турніру найкращі команди боролися за звання чемпіона УРСР. Невдахи першого етапу змагалися за право залишитися в другій лізі. Причому, команди в заключній фазі першості грали лише з клубами іншої підгрупи.

Удруге в історії переможцем турніру стала сімферопольська «Таврія» (старший тренер — Анатолій Коньков). Срібні і бронзові нагороди отримали відповідно вінницька «Нива» (старший тренер — Юхим Школьников) та миколаївський «Суднобудівник» (старший тренер — Євген Кучеревський).

Перемогу в суперечці бомбардирів ліги здобув Володимир Науменко з «Таврії» (29 забитих м'ячів). На чотири голи менше забив Юрій Смагін («Суднобудівник»).

Чемпіоном УРСР серед колективів фізичної культури став охтирський «Нафтовик».

Перший етап

І група

ІІ група

Другий етап

Фінал за 1-14 місця

Фінал 15-28 місця

Бомбардири 
Найкращі голеадори чемпіонату УРСР:

Найкращі бомбардири клубів і гравці, які забили не менше 10 голів:
 «Таврія» — Володимир Науменко (29), Семен Осиновський (18), Сергій Дементьєв (14);  
 «Нива» (Вінниця) — Паша Касанов (17), Сергій Шевченко (16), Володимир Снилик (11); 
 «Суднобудівник» — Юрій Смагін (25), Леонід Малий (11);
 СКА (Київ) — Володимир Юрченко (19), Борис Тропанець (13);
 СКА (Одеса) — Олександр Тарханов (14);
 «Закарпаття» — Василь Мартиненко (14), Михайло Ловська (11);
 «Нива» (Тернопіль) — Ігор Яворський (20), Петро Прядун (14);
 «Колос» — Олександр Новиков (12);
 «Буковина»  — Віктор Мглинець (20), Сергій Шмундяк (14);
 «Зірка» — Михайло Калита (13);
 «Атлантика» — Степан Павлов (17);
 «Шахтар» (Горлівка) — Євген Шафоростов (15); 
 «Зоря» —Тимерлан Гусейнов (9);
 «Океан» — Сергій Родченков (7);
 «Торпедо» (Луцьк) — Андрій Федецький (10);
 «Кривбас» — Володимир Устимчик (4), Юрій Кривенко (4), Володимир Грибаускас (4);
 «Кристал» — Леонід Гайдаржі (10), Олександр Середенко (10);
 «Новатор» — Михайло Рура (10);
 «Прикарпаття» — Богдан Дебенко (14);
 «Динамо» — Сергій Райко (11);
 «Десна» — Геннадій Горшков (17);
 «Поділля» — Едуард Валенко (13), Микола Пристай (11);
 «Авангард» — Володимир Чирков (10);
 «Торпедо»  — Олександр Заєць (9);
 «Маяк» — Валерій Ярмак (6);
 «Спартак» — Володимир Шишков (10);
 «Стахановець» — Геннадій Баткаєв (10);
 «Металург» — Валерій Черних (11).

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь в не менш як половині матчів нагороджуються медалями. Подаємо список футболістів, які виступали в складах команд-призерів.

Клуб бомбардирів 
Десять футболістів забили понад сто м'ячів, виступаючи за українські команди другої ліги. Символічний клуб бомбардирів має такий вигляд:

Після прізвища футболіста вказано рік, коли забито сотий м'яч, а також сумарну кількість голів.

Перехідний турнір

Фінальний турнір КФК

Примітки

Посилання 
 Статистика 
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат УРСР 
 Статистика на wildstat 
 Перехідний турнір 

85
СРСР
1985 в українському спорті